Van Moé ou Van Moë, est un nom de famille français notamment porté par :
 Adolphe Van Moë (1841-1906), architecte français ;
 Émile Aurèle Van Moé (1895-1944), bibliothécaire français ;
 Henri Van Moé (1930-1989), peintre et mosaïste français.